Coronil puede hacer referencia a:
 Coronil, apellido español;
 El Coronil, localidad de la provincia española de Sevilla;
 Nena Coronil, bailarina venezolana.